Wikimedia Foundation – amerykańska fundacja zarządzająca wybranymi projektami opartymi na oprogramowaniu MediaWiki, m.in. Wikipedią
 Wikimedia Polska, Wikimedia Deutschland, Wikimedia RU, itp. - organizacje lokalnych wolontariuszy projektów Wikimedia w różnych krajach
 Wikimedia Commons – wspólne repozytorium plików multimedialnych wykorzystywanych w projektach Wikimedia Foundation
 Wikimedia Meta-Wiki – projekt poświęcony koordynacji między projektami Wikimedia Foundation oraz dyskusji na ich temat (link do projektu)

Zobacz też 
 wiki – typ serwisu internetowego